Shea steht für:

 Shea(nuss)baum, siehe Karitébaum
 Shea Stadium, Baseballstadion in New York

Shea ist der Familienname folgender Personen:
 Brek Shea (* 1990), US-amerikanischer Fußballspieler
 Carol Shea-Porter (* 1952), US-amerikanische Politikerin
 Charity Shea (* 1983), US-amerikanische Schauspielerin

 David Shea (* 1965), US-amerikanischer Turntablist und Komponist
 Eric Shea (* 1960), US-amerikanischer Schauspieler
 Francis Raymond Shea (1913–1994), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Evansville
 Frank Shea (1894–1978), US-amerikanischer Sprinter

 Glenn M. Shea (* 1961), australischer Herpetologe
 Jack Shea (John Amos Shea; 1910–2002), US-amerikanischer Eisschnellläufer
 Jack Shea (Regisseur) (1928–2013), US-amerikanischer Regisseur
 Jacob Shea, US-amerikanischer Komponist
 Jamie Shea (* 1953), britischer NATO-Funktionär

 Katt Shea (* 1957), US-amerikanische Regisseurin und Drehbuchautorin

 Matt Shea (* 1974), US-amerikanischer Politiker

 Mick Shea (* 1939), britischer Radrennfahrer
 Robert Shea (1933–1994), US-amerikanischer Schriftsteller

SHEA steht als Abkürzung für:
 Society for Healthcare Epidemiology of America

Siehe auch:
 Ambrose Shea (Schiff)
 O’Shea
 Shay
 Chea

Abkürzung